Prairie (pronunciado en francés  y en inglés  o ) es un término de origen francés cuya traducción significa pradera. Prairie puede hacer referencia a:

Topónimos y Localidades

de Canadá 
 Grande Prairie, ciudad al noroeste de la provincia de Alberta.
 Portage la Prairie, ciudad de la provincia de Manitoba.

de los Estados Unidos

Arkansas 
 Prairie Creek, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Benton, Arkansas.
 Prairie Grove, ciudad del condado de Washington, Arkansas.
 Condado de Prairie, condado de Arkansas.

Dakota del Norte 
 Prairie Rose, ciudad del condado de Cass, Dakota del Norte.

Illinois 
 Prairie du Rocher, villa del condado de Randolph, Illinois.
 Prairie Grove, villa del condado de McHenry, Illinois.
 Belle Prairie City, pueblo del condado de Hamilton, Illinois.
 Burnt Prairie, villa del condado de White, Illinois.
 Distrito electoral de Fancy Prairie n.º 3, distrito electoral del condado de Menard.
 Distrito electoral de Lick Prairie, distrito electoral del condado de Wabash, 
 Distrito electoral de Prairie du Rocher, distrito electoral del condado de Randolph.
 Garden Prairie, villa del condado de Boone, Illinois.

Indiana 
 Rolling Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de LaPorte, Indiana.

Kansas 
 Prairie Village, ciudad del condado de Johnson, Kansas.
 Pretty Prairie, ciudad del condado de Reno, Kansas.

Luisiana 
 Pine Prairie, villa ubicada en la parroquia de Evangeline, Luisiana.

Minnesota 
 Blooming Prairie, ciudad del condado de Steele, Minnesota.
 Eden Prairie, ciudad del condado de Hennepin, Minnesota.
 Lester Prairie, ciudad del condado de McLeod, Minnesota.
 Long Prairie, ciudad del condado de Todd, Minnesota.
 Parkers Prairie, ciudad del condado de Otter Tail, Minnesota.

Misuri 
 Prairie Home, ciudad del condado de Cooper, Misuri.
 Dardenne Prairie, ciudad del condado de St. Charles, Misuri.
 East Prairie, ciudad del condado de Misisipi, Misuri.

Montana 
 Condado de Prairie, uno de los 56 condados del estado de Montana.

Ohio 
 Stony Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Sandusky, Ohio.

Texas 
 Bailey's Prairie, villa del condado de Brazoria, Texas.
 Grays Prairie, villa del condado de Kaufman, Texas.

Washington 
 Prairie Ridge, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Pierce, Washington.
 Brush Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Clark, Washington.
 Fords Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Lewis, Washington.
 South Prairie, pueblo del condado de Pierce, Washington.

Wisconsin 
 Prairie du Chien, pueblo del condado de Crawford, Wisconsin.
 Prairie du Chien, ciudad del suodeste de Wisconsin y sede del condado de Crawford.
 Prairie du Sac, pueblo del condado de Sauk, Wisconsin.
 Prairie du Sac, villa del condado de Sauk, Wisconsin.
 Prairie Farm, pueblo del condado de Barron, Wisconsin.
 Prairie Farm, villa del condado de Barron, Wisconsin.
 Prairie Lake, pueblo del condado de Barron, Wisconsin.
 Brice Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de La Crosse, Wisconsin.
 Dell Prairie, pueblo del condado de Adams, Wisconsin.
 Erin Prairie, pueblo del condado de Washington, Wisconsin.
 Fountain Prairie, pueblo del condado de Columbia, Wisconsin.
 North Prairie, villa del condado de Waukesha, Wisconsin.
 Pleasant Prairie, villa del condado de Kenosha, Wisconsin.
 Spring Prairie, pueblo del condado de Walworth, Wisconsin.
 Star Prairie, pueblo del condado de St. Croix, Wisconsin.
 Star Prairie, villa del condado de St. Croix, Wisconsin.
 Strongs Prairie, pueblo del condado de Adams, Wisconsin.

de Francia 
 Annéville-la-Prairie, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas.
 Cheppes-la-Prairie, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas.

Otros sitios 
 Aeropuerto de Grande Prairie, aeropuerto que sirve la ciudad de Grande Prairie en Alberta, Canadá.
 Paynes Prairie, parque estatal de Florida al sur de Gainesville.

Instituciones 
 Central nuclear de Prairie Island, central nuclear situada en Red Wing, Minnesota.
 Museo Living Prairie, museo localizado en Winnipeg, Canadá.
 Universidad Prairie View A&M, centro de estudios superiores en Prairie View, Texas.

Entretenimiento 
 Prairie Wind, es el vigésimo octavo álbum de Neil Young.
 A Prairie Home Companion, película dirigida por Robert Altman.
 Slaughterhouse on the Prairie, vigésimo quinto álbum del guitarrista Buckethead.

Otros 
 Prairie School, escuela de la pradera y estilo de la pradera, un estilo arquitectónico entre finales del  y principios del .
 USS Prairie (AD-5), buque de la armada estadounidense construido en 1890.
 La Prairie 
 Municipio de Prairie 
 Prairie View 
 Prairie City 
 Grand Prairie 
 Sun Prairie 
 Little House on the Prairie